Иън Макдърмид () е шотландски актьор, най-известен с ролята си на Палпатин във филмовата поредица „Междузвездни войни“.

Източници

Външни препратки 
 

Шотландски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Шотландски режисьори
Атеисти